O Troféu Cidade de Barcelona é um torneio amistoso de futebol, organizado anualmente pelo clube RCD Espanyol com o apoio da Prefeitura de Barcelona, que enfrenta o RCD Espanyol como uma equipe convidada. O torneio é disputado durante o mês de agosto e serve como preparação para as equipes diante as competições oficiais.

A competição foi disputada pela primeira vez em 1974. Entre 1974 e 1982 teve o formato quadriangular e disputava-se em dois dias: no primeiro dia disputavavm-se as semifinais e no segundo dia disputava-se a final entre os ganhadores das semifinais dos dias anteriores. Os perdedores das semifinais disputavavm uma partida para definir o terceiro e o quarto colocados.

Desde 1983 disputa-se uma partida única, exceto em 1995, quando disputou-se em formato de três participantes, que disputaram três partidas de quarenta e cinco minutos.

O RCD Espanyol é o maior vencedor da competição.

Lista de Vencedores

Títulos por clube

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Referências 
 

Torneios amistosos de futebol da Espanha
Competições oficiosas internacionais de futebol
Futebol da Catalunha
Barcelona